Finalen om verdensmesterskabet i fodbold 2018 er den 21. finale siden turneringens etablering i 1930. Kampen skal blev spillet den 15. juli 2018 på Luzjniki Stadion i Ruslands hovedstad Moskva, og skulle finde vinderen af VM i fodbold 2018.

Dette var Kroatiens første gang i VM finalen, og Frankrigs tredje. Frankrig vandt verdensmesterskabet efter at have vundet over Kroatien 4-2.
Vinderen af verdensmesterskabet kvalificerede sig til Confederations Cup 2021, hvilket betyder at Frankrig nu er kvalificeret.

Stadion 

Finalen blev spillet på Luzjniki Stadion i Moskva, som ligger i Khamovniki-distriktet i Centrale administrative okrug. En udvidet version af stadion blev kaldt det foreløbige finalested i Ruslands budsunde, der blev udvalgt af FIFA den 2. december 2010. Luzhniki Stadion blev bekræftet som det endelige finalested den 14. december 2012, efter et møde i FIFA Executive Committee i Tokyo, Japan. Stadionet var også vært for seks andre kampe, herunder åbningskampen den 14. juni 2018, tre gruppespilskampe, en ottendelskamp og en semifinalekamp.

Kampen

Detaljer

Statistik

Referencer

Eksterne henvisninger 
 FIFA.com 2018 website 

Finalen
2018 - finalen
Sport i Moskva